Estación Hospital puede referirse a las siguientes estaciones de metro:

 Estación Hospital, del Metro de Medellín, Colombia.
 Estación Hospital, del Tren Limache-Puerto, Chile.